Osoby o tym nazwisku:
 Edward Gumowski – polski bokser
 Franciszek Gumowski – polski lekarz, literat
 Jan Kanty Gumowski – polski malarz, grafik i rysownik
 Jerzy Gumowski – polski fotograf i paralotniarz
 Józef Gumowski – polski żołnierz podziemia
 Kazimierz Franciszek Gumowski – polski szlachcic, urzędnik
 Marian Gumowski – polski numizmatyk i historyk